Елена Демьяновна Сорокина (, 19 августа 1937, д Рудница, Сенненский район, Витебская область — 22 марта 1998) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966)

Биография 
В 1928 году окончила один класс двухклассного Ульяновичского училища. В 1928—1933 годах — доярка в колхозе д. Рудница. В 1933—1939 годах — рабочая полеводческой бригады «Видоки» совхоза «Пламя», В 1939—1944 годах — доярка совхоза «Пламя», в 1944—1968 — племзавода «Пламя».

Звание Героя Социалистического Труда было присвоено за успехи в развитии животноводства с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 награждалась Почётными грамотами

Примечания

Литература 
 Ермашкевич, П. Всегда первая / П. Ермашкевич // Знаменоносцы трудовой славы : очерки / сост.: Г. С. Гужва [и др.]. — Минск : Беларусь, 1984. — С. 305—307.
 Сарокіна Алена Дзям’янаўна // Яны нарадзіліся на Сенненшчыне : біяграфічны даведнік / склад. А. В. Бараноўскі. — Віцебск : ВДУ імя Машэрава, 2016. — С. 116—117.
 Сарокіна Алена Дзям’янаўна // Памяць: Сенненскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: У. С. Богаў [і інш.]; уклад. С. В. Шайко; мастак Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Паліграфафармленне, 2003. — С. 525.
 Сорокина Елена Демьяновна // Слава и гордость земли Витебской : биографический справочник / сост. М. Н. Пригожий; редкол.: М. П. Кузьмич [и др.]. — Витебск : Витебская областная типография, 2009. — С. 307.
 Сорокина Елена Демьяновна // Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда : биографический справочник / сост.: И. Н. Кулан, В. И. Козак, Е. Е. Соколов; под общ. ред. А. Н. Новикова. — Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2014. — С. 209.
 Сорокина Елена Демьяновна // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др.]. — Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. — Кн. 2. — С. 484.

Ссылки 
 

Доярки